Tellemann ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Tellemann (1790–1872), deutscher Jurist und Politiker
 Otto Tellemann (1833–1877), deutscher Verwaltungsbeamter